Gotisk kan syfta på:

 Goter –  en av de mest kända germanstammarna under folkvandringstiden
 Gotik – en stil och en epok i Europas konsthistoria
 Gotikens konst
 Gotisk arkitektur – en stil av arkitektur som uppstod i Frankrike på 1100-talet
 Gotisk fiktion – litterär genre som uppkom under romantiken, se även skräckromantik

Se även 
 Gotiska – ett utdött östgermanskt språk som talades av goterna
 Goth – en musikgenre och politiskt/religiöst obunden musikbaserad kultur sprungen ur punken